

Toponyme 
 Préchacq-Josbaig, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Préchacq-les-Bains, commune française des Landes
 Préchacq-Navarrenx, commune française des Pyrénées-Atlantiques

Homonymie de toponyme